Kenji Yamamoto peut désigner :

Musique 
 Kenji Yamamoto (compositeur né en 1958), connu pour sa musique du jeu vidéo de Dragon Ball ;
 Kenji Yamamoto (compositeur né en 1964), connu pour ses musiques de jeux vidéo Nintendo.

Sport 
 Kenji Yamamoto (football) (né en 1965), joueur de football japonais.